Il doppio del torneo di tennis Little Rock Open 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Jürgen Fassbender e Karl Meiler che hanno battuto in finale Vitas Gerulaitis e Bob Hewitt 6-0, 6-2.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Little Rock Open 1974